Schulze kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Theodor Maximilian Schulze
 Erwin Schulze
 Franz Eilhard Schulze
 J.D. Schulze
 Georg Martin Schulze
 Paul Schulze

Robotskapade auktorsförkortningar